Лез-Орм () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Лез-Орм () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна